Шепарович — українське прізвище.

 Шепарович Альберт-Фелікс (†1920) — поручник-літун УГА, син генерала Фелікса Шепаровича;
 Шепарович Едмунд (*1889 — †1967) — ротмістр австрійської кавалерії, старшина УГА та Армії УНР; син генерала Фелікса Шепаровича;
 Шепарович Іван (*1889 — †1969) — економіст і громадський діяч, голова Товариства українських кооператорів у США;
 Шепарович Лев (*1887 — †1941) — сотник УГА, громадський діяч;
 Шепарович Роман (*1890) — четар УГА, інженер-економіст
 Шепарович Фелікс (1865 — †1917) — генерал-майор австрійської армії;
 Шепарович Юліян (*1886 — †1949) — старшина УГА та Армії УНР, громадський діяч;
 Шепарович Юрій (*1897 — †1973) — вояк Легіону УСС, четар УГА, громадський діяч.
 Шепарович Мирослав — хорватський правник, голова Конституційного суду Хорватії.
 Шепарович Звонимир — хорватський правник,політик, професор

Українські прізвища